Сезон СК «Дніпро-1» 2021—2022 — 3-й сезон «Дніпра-1» у Прем'єр-лізі України та 5-й в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Усі турніри

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду
|}
Станом на: 27 листопада 2021

Бомбардири 

Станом на: 27 листопада 2021

Сухі матчі

Станом на: 27 листопада 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 20 листопада 2021

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Примітки 

Сезони СК «Дніпро-1»
Дніпро-1